Druga hrvatska muška košarkaška liga u sezoni 2021./22. je bila liga trećeg stupnja košarkaškog prvenstva Hrvatske, te se igra u pet skupina (Centar, Istok, Jug, Sjever i Zapad), čiji su prvaci igrali potom kvalifikacijsku ligu za ulazak u Prvu. košarkašku ligu.  
Ovo je prvi put od sezone 2018./19. da je Druga muška liga završena, s obzirom da je u sezonama 2019./20. i 2020./21. prekinuta kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj.

Centar 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga muška liga Centar  
 ksz-zagreb.hr  
 ksz-zagreb.hr, wayback  
 eurobasket.com  
 eurobasket.com, wayback  
 sofascore.com

Istok 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga muška liga Istok  
 ksobz.hr  
 ksobz.hr, wayback  
 eurobasket.com  
 eurobasket.com, wayback  
 sofascore.com

Jug 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga muška liga Jug  
 hks-cbf.hr, 16.-18. kolo  
 hks-cbf.hr, 16.-18. kolo  
 eurobasket.com  
 eurobasket.com, wayback  
 sofascore.com

Sjever 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga muška liga Sjever  
 ks-kckz.hr, rezultati i poredak  
 ks-kckz.hr, rezultati i poredak, wayback  
 ks-kckz.hr, ljestvica  
 ks-kckz.hr, ljestvica, wayback  
 eurobasket.com  
 eurobasket.com, wayback

Zapad  

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, Druga muška liga Zapad  
 hks-cbf.hr, 16.-18. kolo, ljestvica  
 hks-cbf.hr, 16.-18. kolo, ljestvica, wayback 
 sportcom.hr, 18. kolo  
 sportcom.hr, 18. kolo, wayback  
 eurobasket.com  
 eurobasket.com, wayback

Kvalifikacije za Prvu ligu 
Također kao Završni turnir za popunu Prve košarkaške lige.  
Igrano u Đakovu od 27. travnja do 1. svibnja 2022. godine.  
 
 

 Izvori:  
 hks-cbf.hr, ljestvica  
 hks-cbf.hr, ljestvica, wayback  
 hks-cbf.hr, rezultati  
 hks-cbf.hr, rezultati, wayback  
 hks-cbf.hr, završni turnir 
 eurobasket.com  
 eurobasket.com, wayback

Povezani članci 
 Prva liga 2021./22. 
 Kup Krešimira Ćosića 2021./22.

Vanjske poveznice 
 Hrvatski košarkaški savez 
 crosarka.com 
 basketball.hr 
  eurobasket.com, Druga liga
  sofascore.com, Basketball -> Croatia

Izvori 
 
  eurobasket.com, Druga Hrvatska Košarkaška liga (2021-2022), pristupljeno 25. lipnja 2022. 
  eurobasket.com, Druga Hrvatska Košarkaška liga (2021-2022), wayback arhiva od 25. lipnja 2022.  
  

2021-22
m-3-druga